Laura Farré Rozada (1990 Villanueva y Geltrú, Barcelona , España) es una pianista, matemática e investigadora española.

Trayectoria 

Laura Farré Rozada ha estado entre los 11 músicos seleccionados para el programa de música NEXT con el Birmingham Contemporary Music Group para la temporada 2018/2019.

Recientemente completó su Maestría en Música en el Royal College of Music de Londres como Titular del Premio de Patrones de RCM, donde recibió una Distinción 'Excepcional' (94%) en su Recital de MMus de primer año. Anteriormente, se graduó con distinción de sus estudios de licenciatura y maestría en piano con Jean-François Dichamp en la ESMUC (Escuela de Música de Cataluña) y de su licenciatura en Matemáticas en la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña). Obtuvo varios premios de distinción en todos sus estudios.

Laura ha publicado recientemente su primer álbum en solitario, The French Reverie, financiado por 208 patrocinadores de 28 países de los 5 continentes.Ha actuado como solista en España, Francia, Alemania, Canadá, Bulgaria y el Reino Unido, y ha aparecido en los principales medios de comunicación catalanes y españoles, Channel France 3, France Musique, BBC, Radio 3, Classic FM Radio y la Radio Nacional de Bulgaria.

En 2018, Laura Farré debutó en el Concierto para piano de Robert Gerhard con la Orquesta de Cámara 'Camerata Eduard Toldrà' dirigida por Edmon Colomer. Ese mismo año, se estrenó mundialmente en el Concierto para piano de Joel Järventausta en Londres con el conjunto New Perspectives dirigido por Timothy Lines, dando una segunda presentación en el Centro CBSO con el NEXT Ensemble dirigido por Michael Coleby. También ha actuado con conjuntos y orquestas dirigidos por Thomas Foskett-Barnes, Matthew Hardy, Tomàs Grau y Jean-Bernard Matter.

Ha trabajado con compositores como George Crumb, Brian Ferneyhough, Michael Finnissy, Rebecca Saunders, Márton Illés, Rolf Hind, Nino Russell, Albert Sardà, Genevieve Murphy, Fumiko Miyachi, Andrew Toovey, Sergi Ramis, Pablo Carrascosa, Carlos Rojo y Lewis Coenen-Rowe; y estrenadas obras de Philippe Manoury, David Lang, Dai Fujikura, Anna Thorvaldsdóttir, Vladimir Djambazov, Thierry Escaich, Ofer Ben-Amots, Joel Järventausta, Lara Poe, Stella Fiorenzoli, Dani López, Ákos Lustyik, Piyawat Louilapprasert, Karim Younis, Benjamin Heim, Bronwen McVeigh y Patrick McGraw.

Laura ha participado en varias masterclasses con los profesores Stanislav Pochekin, Mikhail Voskresensky, Felix Gottlieb, Konrad Elser, Boris Berman, Dmitri Alexeev, Hortense Cartier-Bresson, Michel Béroff, Marie-Josèphe Jude, Andrew Haigh, Albert Tarakanov, Israel , Mark Knoop, Malcolm Wilson y Nelly Ben-Or, entre otros.

Como investigadora, ha escrito ensayos sobre música, matemáticas y el repertorio para piano del siglo XX. Debido a sus múltiples intereses y su entrenamiento en otros instrumentos, Laura también participó en varios proyectos musicales que la involucraron en la organización de música para el coro sueco Köörmit, cantando en festivales de coros en Alemania, Francia y Rusia, colaborando con los bailarines Jonathan Goddard, Vilma. Tihilä y Jess Williams, y tocando y grabando para bandas como GentleMusicMen, The Pinker Tones y Love of Lesbian.

En 2017, Laura estuvo entre los 20 intérpretes seleccionados para unirse a las Sesiones de Música Contemporánea de la Región de Waterloo en Canadá, y recibió una Alta Mención del jurado (Mei Yi Foo y Tim Gill) en el RCM Contemporary Competition. Desde abril de 2018, ha participado en la exposición itinerante 'D'ONES: Evolución de la música en la música (R) en varios lugares, incluido el Palacio Robert en Barcelona.

Los proyectos futuros incluyen el estreno mundial de varios trabajos de los compositores Sergi Ramis, Nino Russell, Nathanael Gubler, Lara Poe, Zacharias Wolfe, Piyawat Louilarpprasert, Alberto Jacopucci y la gira de conciertos de su nuevo álbum, The French Reverie. Laura ha sido seleccionada para el Ensemble Evolution 2019 en el Banff Center en Canadá.

Discografía

Álbumes 

The French Reverie es el álbum debut de Laura Farré Rozada. Un viaje musical a través de la música francesa de los siglos 20 y 21, con obras de Messiaen, Dutilleux, Manoury, Escaich, Järventausta, Ben-Amots y Djambazov.

 The Frenche Reverie ([https://www.laurafarrerozada.com/frenchreverie)

Thierry Escaich - [[Jeux de doubles (2001)
 
Olivier Messiaen - Prelude n.8 "Un reflet dans le vent" (1929)
 
Philippe Manoury - Toccata (1998)  
 
Ofer Ben-Amots - Akëda (2000)
 
Henri Dutilleux - Sonate pour piano (1946-1948)
I. Allegro con moto
II. Lied
III. Choral et variations
 
Joel Järventausta - La vehemència del despertar “for Laura” (2016)
 
[[Vladimir Djambazov - 33:8 (1981/2016)

Repertorio Conciertos

Solo 

 Vicenç ACUÑA.  Preludi: Dedicat cordialment a Frederic Mompou.
  Isaac ALBÉNIZ.  Malagueña (Rumores de la Caleta) nº6 - Recuerdos de Viaje Op.71 .  Tango n.º2 Op.165 - España

 Johann Sebastian BACH. Italian Concerto BWV 971  Partita n.2 BWV 826  Prelude & Fugue n.2 BWV 847  Prelude & Fugue n.3 BWV 848  Prelude & Fugue n.6 BWV 851  Prelude & Fugue n.9 BWV 854  Prelude & Fugue n.16 BWV 861  Prelude & Fugue n.20 BWV 865  Prelude & Fugue n.17 BWV 886  Prelude & Fugue n.22 BWV 891

 Ludwig van BEETHOVEN.  Piano Sonata n.8 Op.13  Piano Sonata n.9 Op.14   Piano Sonata n.11 Op.22   Piano Sonata n.18 Op.31
 Ofer BEN-AMOTS.  Akëda* - UK Premiere (London, 2017), Spanish Premiere (Barcelona, 2017) & Bulgarian Premiere (Sofia, 2018).
 Pierre BOULEZ.  Notation n.2 - Douze notations pour piano.
 Salvador BROTONS.  Nocturne n.1 - Tres nocturns "alla Chopin".
 Johannes BRAHMS.  Intermezzo n.2 Op.117  Rhapsody n.1 Op.79
 Frédéric CHOPIN.  Ballade n.3 Op.47  Etude n.1 Op.10  Etude n.4 Op.10  Etude n.5 Op.10  Etude n.9 Op.10  Etude n.2 Op.25  Nocturne in C# m
 François COUPERIN.  Les barricades mysterieuses  Les fauvettes plaintives  Les cherubins ou l'aimable lazure
 George CRUMB.  Makrokosmos Vol.1*
 Claude DEBUSSY.  Arabesque n.1  Clair de Lune - Suite Bergamasque  Etude “Pour les degrés chromatiques” n.7  Pour le piano  Prelude “La Puerta del Vino” n.3 Book 2
 Vladimir DJAMBAZOV.  33:8* - Spanish Premiere (Barcelona, 2014) & French Premiere (Saint-Savin-Sur-Gartempe, 2015).
 Henri DUTILLEUX.  Sonate pour piano
 Thierry ESCAICH.  Jeux de doubles*- Spanish Premiere (Barcelona, 2017) & Bulgarian Premiere (Sofia, 2018)
 Manuel de FALLA.  Fantasia “Baetica”
 Brian FERNEYHOUGH.  Epigrams n.1* & 2*
 Michael FINNISSY.  Freightrain Bruise* - Collected Shorter Piano Pieces Vol.1  There never was such hard times before* - Collected Shorter Piano Pieces Vol.2
 Dai FUJIKURA.  'Frozen Heat' Etude - Spanish Premiere (Vistabella, 2019)
 George Frideric HAENDEL.  Suite HWV 436
 Benjamin HEIM.  Gongs* - World Premiere (London, 2017)  Ping Pong Balls* - World Premiere (London, 2017)
 Leos JANACEK.  Piano Sonata X.1905 “From the Street”
 Joel JÄRVENTAUSTA.  La vehemència del despertar* - World Premiere (London, 2017), Spanish Premiere (Barcelona, 2017) & Bulgarian Premiere (Sofia, 2018)
 Pierre JODLOWSKI.  Série Blanche
 David LANG.  Cage* - Memory Pieces  Hard Hit* - UK Premiere (London, 2017)
 György LIGETI.  Etude "Fém" n.8 Book 2  Musica Ricercata n.5, 6 & 7
 Franz LISZT.  Etude n.3 S.144
 Nicole LIZÉE.  Hitchcock Études
 John LUTHER ADAMS  Among Red Mountains
 Philippe MANOURY  Toccata pour piano*- Spanish Premiere (Barcelona, 2017) & Bulgarian Premiere (Sofia, 2018)
 Felix MENDELSSOHN  Fantasia Op.28  Songs without words n.5 Op.19, n.1 Op.62 & n.49 without opus
 Olivier MESSIAEN  Le traquet rieur - Catalogue d’oiseaux  Prelude “Un reflet dans le vent” n.7
 Ignaz MOSCHELES  Etude n.11 Op.70
 Moritz MOSZKOWSKI  Etude n.2 Op.72
 Wolfgang Amadeus MOZART  Piano Sonata n.13 KV.333  Piano Sonata n.14b KV.457  Piano Sonata n.18 KV.576
 Sergei RACHMANINOFF  Prelude in C# m  Étude-tableaux “Little Red Riding Hood” n.6 Op.39
 Maurice RAVEL  Gaspard de la nuit
 Robert SCHUMANN  Piano Sonata n.2 Op.22
 Alexander SCRIABIN  Etude n.6 Op.8
 Karlheinz STOCKHAUSEN  Klavierstück n.5  Klavierstück n.9
 Richard STRAUSS  Piano Sonata Op.5
 Anna THORVALDSDÓTTIR  Scape* - UK Premiere (Birmingham, 2019)

Concertos 

 Robert GERHARD  Concerto for Piano and Strings
 Joel JÄRVENTAUSTA  'The sighing of the winds is softer than ever' Piano Concerto* -World Premiere (London, 2018)
 Wolfgang Amadeus MOZART  Piano Concerto n.20 KV.466
 Maurice RAVEL  Piano Concerto for the Left Hand

Lied 

 William BOLCOM  Cabaret Songs Vol. 1: Over the piano, Fur, He tipped the waiter, Waitin’, Song of Black Max, Amor
 Benjamin BRITTEN  Cabaret Songs
 Heitor VILLA-LOBOS  Chansons Brésiliennes

Chamber & Ensemble Music 

 Carola BAUCKHOLT  In gewohnter Umgebung III

 Johannes BRAHMS  Violin Sonata n.3 Op.108

 George CRUMB  Vox Balaenae

 Gabriel FAURÉ  Dolly Suite Op.56

 Stella FIORENZOLI  A Universe Within* - World Premiere (London, 2017)

 Georg Friedrich HAAS  Tria Ex Uno

 George Frideric HAENDEL  Trio Sonata HWV 391

 Rolf HIND  Piano/Dance*

 Márton ILLÉS  Drei Aquarelle*

 Charles IVES  Set for Theatre Orchestra - Piano Off-Stage

 Dani LÓPEZ  Not equations but tango situations* - World Premiere (Barcelona, 2012)

 Piyawat LOUILARPPRASERT  Tremble II*- World Premiere (London, 2017)

 Ákos LUSTYIK  Beauty* - World Premiere (London, 2017)

 Witold LUTOSLAWSKI  Paganini Variations for Two Pianos (Piano I)

 Philippe MANOURY  Michigan Trio

 Martin MATALON  Las Siete Vidas de un Gato

 Patrick McGRAW  Whistlers (a Process in the Weather)*- World Premiere (Waterloo ON, 2017)

 Bronwen McVEIGH  Intermezzo*- Suite for Two Pianos and Electronics - World Premiere (Waterloo ON, 2017)

 Fumiko MIYACHI  Hedge*

 Genevieve MURPHY  Your Blue and My Purple*

 Astor PIAZZOLLA  Invierno Porteño  Libertango  Milonga del Ángel  Milonga sin palabras  Soledad

 Lara POE  Ensueño* - World Premiere (London, 2017)

 Sergei RACHMANINOFF  Trio élégiaque n.1

 Maurice RAVEL  Ma mère l’oye (Piano I)  La Valse (Piano II)

 Nino RUSSELL  Tantrum*

 Albert SARDÀ  Kouros*

 Rebecca SAUNDERS  Into the Blue*  Stirrings Still I

 Alexander SCRIABIN  Fantasia Op.Posthum (Piano I)

 Karlheinz STOCKHAUSEN  Refrain

 Andrew TOOVEY  Music for the Painter Jack Smith*

 Karim YOUNIS  Microcosmos* - UK Premiere (London, 2017)

Orchestral Music 

 Aaron COPLAND  Appalachian Spring

 Astor PIAZZOLLA  Sinfonietta

Artículos de investigación 

 L. Farré Rozada, ‘’Tzigane’: La primera visita de Ravel a Barcelona’ [‘Tzigane: Ravel’s First Visit to Barcelona’], L’ESMUC digital, 56, (2017), http://www.esmuc.cat/esmuc_digital/Esmuc-digital/Revistes/Numero-56-marc-2017/Article

 L. Farré Rozada, ‘Messiaen, Dutilleux and Boulez: The French Hallmark of Contemporary Piano’, Academia.edu, (2017), https://www.academia.edu/31415189/MESSIAEN_DUTILLEUX_AND_BOULEZ_-_updated

 L. Farré Rozada, ‘Messiaen at the Piano: A Portrait’, Revoice! Magazine, 2, (2017),

 L. Farré Rozada, ‘Messiaen, Dutilleux i Boulez: El segell francès del piano contemporani’ [Messiaen, Dutilleux and Boulez: The French Hallmark of Contemporary Piano], L’ESMUC digital, 47, (2016),

http://www.esmuc.cat/esmuc_digital/Esmuc-digital/Revistes/Numero-47-abril-2016/Article

 L. Farré Rozada, ‘To What Extent are the Balkans Mediterranean?’, Academia.edu, (2016), https://www.academia.edu/24903996/TO_WHAT_EXTENT_ARE_THE_BALKANS_MEDITERRANEAN

 L. Farré Rozada, ‘Fins a quin punt és mediterrània la península balcànica?’ [‘To What Extent are the Balkans Mediterranean?’], ÉS mediterrani, (2016), https://esmediterrani.info/2015/03/22/fins-a-quin-punt-es-mediterrania-la-peninsula-balcanica/

Tesis 

 L. Farré Rozada, ‘Memorising George Crumb’s ‘Makrokosmos I’: Exploring New Strategies for Non-Tonal Music’, Unpublished Master’s Dissertation, Royal College of Music, London, (2018), Distinction – 76%

 L. Farré Rozada, ‘A la recerca del temps perdut: l’ús de la memòria en la sonata per a piano de Dutilleux’ [‘In Search of Lost Time: The Usage of Memory in Dutilleux’s Piano Sonata’], Unpublished Master’s Dissertation, Escola Superior de Música de Catalunya [Catalonia College of Music], Barcelona, (2016), Distinction – 10/10

 L. Farré Rozada, ‘Escales musicals i fraccions contínues’ [‘Musical Scales and Continued Fractions’], Bachelor’s Dissertation, Universitat Politècnica de Catalunya [Polytechnic University of Catalonia], Barcelona, (2016), Distinction – 9.5/10

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/78754

 L. Farré Rozada, ‘El piano francès dels segles XX i XXI: una breu investigació per al disseny d’un repertori de concert’ [‘The French Piano of the 20th and 21st Centuries: A Brief Study for Designing a Concert Repertoire], Bachelor’s Dissertation, Escola Superior de Música de Catalunya [Catalonia College of Music], Barcelona, (2015), Distinction – 9.3/10

https://www.recercat.cat/handle/2072/251811

Colaboraciones en investigación 

 L. Farré Rozada, ‘Quinze anys, quinze testimonis: Ressenya de la promoció 2011-2012 de l’ESMUC’ [Fifteen Years, Fifteen Testimonies: Review of ESMUC’s Promotion 2011-2012], L’ESMUC digital, 47, (2016),

http://www.esmuc.cat/esmuc_digital/Esmuc-digital/Revistes/Numero-47-abril-2016/Gent-Esmuc/Laura-Farre-Rozada

Videos 

 33:8 by Vladimir Djambazov.
 Hard Hit by David Lang.
 Le Traquet rieur from Catalogue d'Oiseaux, by Olivier Messiaen.
 Jeux de Doubles by Thierry Escaich.
 Klavierstück nº5 by Karlheinz Stockhausen.
 Music of Shadows (for Aeolian Harp) from Makrokosmos Vol.1, George Crumb.
 Les barricades mystérieuses & Les fauvettes plaintives, by François Couperin.
 Laura Farré Rozada - The French Reverie (Trailer).
 Cage from Memory Pieces, by David Lang.
 Primeval Sounds (Genesis 1) from Makrokosmos Vol.1, by George Crumb.
 Sonate pour piano (1st mov.) by Henri Dutilleux.
 Nocturn n.º1 "alla Chopin", by Salvador Brotons.
 Jeux de Doubles by Thierry Escaich. Promotional of the debut album 'The French Reverie'.
 Laura Farré Rozada - Solo Recital en Chamber Music Hall, Sofia (Bulgaria).
 Kenny Kwan & Laura Farré Rozada perform "Intermezzo" from Suite for Two Pianos and Electronics, by Bronwen McVeigh.
 Robert Gerhard's Piano Concerto en Teatre Principal, Valls (Spain).
 Sonate pour piano (2nd mov.) by Henri Dutilleux.
 Toccata pour piano by Philippe Manoury en CBSO Centre, Birmingham.
 Bethany Hynes, Nicholas Pauly, Laura Farré Rozada & Patrick McGraw interpretan Whistlers (a Process in the Weather) by Patrick McGraw en Maureen Forrester Recital Hall of Wilfrid Laurier University en Waterloo, Canadá.
 The sighing of the winds is softer than ever by Joel Järventausta - Piano Concerto en CBSO Centre, Birmingham (UK) Birmingham Contemporary Music Group/NEXT Ensemble.

Enlaces externos 

 Web Oficial de Laura Farré Rozada
 Laura Farré Rozada en Facebook
 Laura Farré Rozada en Twitter
 Laura Farré Rozada en Youtube
 Canal Blau - Garraf Notícies
 TV3 Els Matins
 14.09.2018 - Canal Blau TV Channel of the inclusion of the recital presenting the debut album 'The French Reverie' at the Auditori Eduard Toldrà temporada 2018/2019
 11.09.2018 - Interview at the 'Novetats Discogràfiques' series at the Telenotícies Migdia by TV3
 13.08.2018 - Interview at the "Obert per vacances" program by Canal Blau TV Channel
 08.06.2018 - Report by the Canal Blau TV Channel of Robert Gerhard's Piano Concerto with "Camerata Eduard Toldrà" conducted by Edmon Colomer
 12.10.2017 - Performance at the season summary of the "Músics d'Aquí" program by Vilafranca TV Channel
 10.10.2017 - Interview and performance at the "Músics d'Aquí" program by Vilafranca TV Channel
 16.08.2017 - Report by the Canal Blau TV Channel on the success of the crowdfunding campaign for the album "The French Reverie"
 03.08.2017 - Interview and report by the Canal Blau TV Channel on the crowdfunding campaign for the album "The French Reverie"
 05.07.2017 - Report by the Canal Blau TV Channel on the crowdfunding campaign for the album "The French Reverie"
 27.08.2016 - Report by the France 3 TV Channel on the Festival de Piano & Masterclasses Abbaye de Saint-Savin et Vallée des Fresques
 26.01.2015 - Report by the rtv_elVendrell TV Channel on the "Cicle de Joves Intèrprets: l'ESMUC en concert" Piano Festival

Pianistas de música clásica de España
Matemáticos de España del siglo XXI
Mujeres matemáticas de España
Nacidos en Villanueva y Geltrú